

Cinema 
 Young Mrs. Winthrop – film del 1915 diretto da Richard Ridgely
 Young Mrs. Winthrop – film del 1920 diretto da Walter Edwards

Teatro
 Young Mrs. Winthrop – lavoro teatrale di Bronson Howard (1882)